Friedrich Schmidt kan syfta på bland andra:

* Friedrich von Schmidt (1825–1891), tysk-österrikisk arkitekt
 Friedrich Schmidt (1832–1908), rysk botaniker och geolog
 Friedrich Schmidt (1902–1973), tysk politiker (NSDAP)